Runnels ist der Familienname folgender Personen:

 Dustin Patrick Runnels (* 1966), US-amerikanischer Wrestler, bekannt als Goldust
 Hardin Richard Runnels (1820–1873), US-amerikanischer Politiker
 Harold L. Runnels (1924–1980), US-amerikanischer Politiker
 Hiram Runnels (1796–1857), US-amerikanischer Politiker
 J. D. Runnels (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Mike Runnels (~1946–2015), US-amerikanischer Politiker
 Pete Runnels (1928–1991), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tom Runnels (* 1934), US-amerikanischer Footballspieler
 Virgil Riley Runnels Jr. (1945–2015), US-amerikanischer Wrestler, bekannt als Dusty Rhodes

Siehe auch:

 Runnels County